Эмори Ловинс (, род. 13 ноября 1947) — американский учёный-физик, изобретатель и эколог, один из идеологов и теоретиков движения в защиту окружающей среды.

Публичное признание Ловинс получил после статьи «Энергетическая стратегия: невыбранный путь?», опубликованной в журнале «Форин афферс» в 1976 году в разгар энергетического кризиса. По мнению Ловинса, США слишком зависят от импортной нефти, угля и атомных электростанций, чему Ловинс предложил альтернативу.

Идеи Ловинса 
«Существует комплекс энергетических технологий, которые отличаются рядом общих черт и достаточно привлекательные в технических, экономических и политических отношениях, но не имеют общего названия. При отсутствии более разумного термина я буду называть их „мягкими“ технологиями. Согласно недавним исследованиям, в США может быть создана экономика, полностью или в значительной степени основанная на солнечной энергии».

В список этих технологий, кроме солнечной энергетики, Ловинс включил энергию ветра, а также водородный двигатель. При этом он не ограничился теорией: Ловинс изобрёл автомобиль на водородном двигателе, так называемый «гиперкар», и получил на его разработку полтора миллиона долларов от корпорации BP-Amoco и техасского миллиардера Сэма Уайли.

Ловинс исходит из того, что электричество — форма, в который потребляется львиная доля энергии, — крайне неэкономична, когда оно производится сжиганием топлива или путём ядерной реакции. На всё, что не сводится к низкотемпературному подогреву и охлаждению, идёт лишь 8 % электроэнергии, остальное рассеивается в атмосфере. По мнению Ловинса, путём экономии этот объём можно сократить до 5 %, в основном за счёт более умеренного освещения промышленных объектов, а большинство других потребностей можно удовлетворять путём рационального использования энергетических отходов — в частности, те же пары в результате некоторых технологических процессов могут достигать температуры в несколько тысяч градусов Цельсия. Таким образом, по его мнению, для покрытия энергетических потребностей страны не понадобится строительства новых узловых электростанций — достаточно будет вспомогательных генераторов на энергоёмких предприятиях.

Кроме того, Эмори Ловинс считает, что рациональное использование нефти позволит наполовину сократить её потребление в мировых масштабах.

Сегодня Ловинс возглавляет Rocky Mountain Institute (Колорадо, США) — исследовательский центр, занимающийся разработкой инновационных технологий в сфере окружающей среды и энергетики.

Идеи Ловинса подвергаются критике. В частности, Уильям Такер в журнале «Weekly Standard» в статье «Миф об альтернативной энергии» отмечает, что Калифорния поступала согласно идеям Ловинса, но энергетический кризис поразил в первую очередь именно этот штат. Предлагаемые Ловинсом солнечная и ветровая энергии имеют ряд недостатков, в первую очередь непостоянство источников. Что при невозможности запасать электроэнергию не дает возможности регулировать поставки, а перепады приводят к повреждениям линий электропередач.

Награды и отличия 
 Премия «За правильный образ жизни» (1983)
 Стипендия Мак-Артура (1993)
  (1998)
 Премия Volvo за защиту окружающей среды
 Премия Голубая Планета (2007)
 Премия шейха Зайеда в области энергетики () (2011)

Примечания

Ссылки 
 Amory Lovins' biography at Right Livelihood Award
 http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24195664.html

Физики США
Экологи США
Родившиеся в Вашингтоне
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии «Голубая планета»
Офицеры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Члены Шведской королевской академии инженерных наук
Выпускники Региональной средней школы Амхерста (Массачусетс)
Выпускники Бэйтского колледжа